USS Stethem (DDG-63) — эсминец типа «Арли Бёрк». Построен на верфи Ingalls Shipbuilding, приписан к морской станции Йокосука, Япония.

Эсминец «Стетем» назван в честь водолаза Роберта Дина Стетема, убитого в 1985 года в ходе налёта в Бейруте.

Боевая служба

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт корабля

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту